Boteler Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Boteler Peak (Arizona)
 Boteler Peak (North Carolina)